Cisco Systems, een bedrijf opgericht in 1984 dat oorspronkelijk gespecialiseerd was in routers
Cisco (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Cisco (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Cisco (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas